Агри́ппа:

 Агриппа — мужское имя.
 Агриппа — польский шляхетский герб.
 Агриппа — ударный кратер в центральной экваториальной области видимой стороны Луны.

Персоналии 
 см. Агриппа (имя)

См. также